Адэ́р () — шотландский вариант имени .

Носители фамилии 
 Адэр, Гилберт (1944—2011) — английский писатель.
 Адэр, Дебора (род. 1952) — американская актриса мыльных опер.
 Адэр, Джессика (род. 1986) — американская баскетболистка.
 
 Адэр, Дэниел (род. 1975) — канадский барабанщик, участник рок-группы «Nickelback» и «3 Doors Down».
 Адэр, Роберт (1763—1855) — английский дипломат.
 Адэр, Хейзел (1920—2015) — британская актриса, сценарист и продюсер.

Топонимы 
 Адэр () — город в Ирландии
 Адэр — административно-территориальный округ в штате Айова, США.
 Адэр — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.
 Адэр — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.
 Адэр — административно-территориальный округ в штате Миссури, США.
 Адэр — мыс и полуостров, расположенные на крайнем северо-востоке региона Земля Виктории, Восточная Антарктида.

См. также 
 Адер